Аполлон Сергеевич Сысцов () — советский государственный деятель, лауреат Государственной премии СССР (1973), министр авиационной промышленности СССР (1985—1991).

Биография 

Окончил в 1962 г. вечернее отделение Ташкентского политехнического института по специальности инженер-механик по самолётостроению.

С 1948 г. на Ташкентском авиационном заводе им. В. П. Чкалова: моторист,

с 1955 г. — инженер-технолог, мастер, старший мастер, начальник участка, заместитель начальника цеха;

с 1963 г. — начальник цеха;

с 1969 г. — главный инженер.

С 1975 г. — первый генеральный директор Ульяновского авиационно-промышленного комплекса.Ульяновского авиационного промышленного комплекса, член коллегии Министерства авиационной промышленности СССР.

С 1981 г. — первый заместитель министра авиационной промышленности СССР.

С ноября 1985 г. — министр авиационной промышленности СССР.

Член КПСС с 1961 г. Член ЦК КПСС в 1986—1990 гг. Депутат Верховного Совета СССР 11 созыва.

С декабря 1991 г. персональный пенсионер союзного значения.

Награды и звания 
Награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Лауреат Государственной премии СССР (1973).

Память 

 29 сентября 2005 года на территории завода “Авиастар-СП” открыли памятник его первому генеральному директору Аполлону Сергеевичу Сысцову. 
 На предприятии учреждено десять стипендий его имени для самых одарённых студентов ульяновских университетов, которые после учёбы придут на “Авиастар”.

Примечания

Источники 
 www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&HVH/07599ac3/index
 www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/07599ac3
 Надгробие А. С. Сысцова
 http://www.mapsssr.ru - Сайт ветеранов Министерства авиационной промышленности СССР (История, фотографии, документы, воспоминания).

Выпускники Ташкентского государственного технического университета
Министры авиационной промышленности СССР
Организаторы авиационной промышленности
Авиачиновники
Машиностроители СССР
Персональные пенсионеры союзного значения
Члены ЦК КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС